El término el El balcón puede referirse a:

 El balcón (Le Balcon) (h.1868), pintura de Édouard Manet.
 El balcón (Le Balcon) (1956), obra de teatro de Jean Genet.
 El balcón —En el balcón vacío— (1961), película dirigida por Jomí García Ascot.
 El balcón —The Balcony— (1963), película dirigida por Joseph Strick.